Улица Салова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Улица Салова — улица в Могилёве.

Россия 
 Улица Салова — улица в городе Валуйки.
 Улица Салова — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Салова — улица в Ставрополе.